Wybrane osoby o tym nazwisku:
 Nadija Sawczenko – ukraińska wojskowa
 Alona Sawczenko – ukraińska łyżwiarka
 Łarysa Sawczenko-Neiland – tenisistka
 Gleb Sawczenko – rosyjski tancerz i model
 Wołodymyr Sawczenko – ukraiński piłkarz
 Wołodymyr Sawczenko-Bilski – ukraiński wojskowy
 Igor Sawczenko – radziecki reżyser filmowy
 Roman Sawczenko – kazachski hokeista
 Boris Sawczenko – rosyjski szachista